Bitka kod Niša (268.), između Rimskog carstva i Gota
 Bitka kod Niša (1443.), između Osmanskog carstva i Srbije i Ugarske.
 Bitka kod Niša (1689.), između Osmanskog carstva i Austrije